Glicină (dezambiguizare)

Termenul glicină se poate referi la:

 Glicină (plantă) - plantă ornamentală (Wisteria sinensis (Sims.) Sweet.)
 Glicină – pulbere albă, aminoacid